Пя́рнуское шоссе, также Пя́рну ма́антеэ () — улица в Таллине, Эстония.

География 

Начинается у площади Виру. Первая по протяжённости улица города — 14,078 км. Имеет самую большую нумерацию домов.

Часть автомагистрали E67 (Via Baltica).

История 
Проходит по древней дороге из Таллина в Пярну.

С середины 1930-х годов застраивалось по специально разработанным градостроительным планам, здесь были построены первые эстонские «небоскрёбы» (1934).

Во время немецкой оккупации (1941—1944) улица называлась по-немецки — Pernausche Straße.

После окончания Великой Отечественной войны в старой части шоссе были возведены новые здания — кинотеатр «Космос» (1964), жилой дом колхоза имени Кирова (1977), Дом печати (1972), а также несколько пятиэтажных жилых домов.

На участке шоссе за виадуком через железную дорогу была снесена бо́льшая часть деревянной жилой застройки, её сменили многоквартирные 4-5-этажные дома, а далее к городской черте — новые корпуса ряда промышленных предприятий: Электротехнического завода им. Пегельмана, фабрики «Kalev», Экспериментальной лыжной фабрики «Динамо», Таллинского комбината молочных продуктов, ПО «Силикат», предприятия «Кооператор» и др.

В 2014 году завершена реконструкция шоссе между площадью Вабадузе и улицей Тонди.

Застройка и достопримечательности 
 дом 2 — Башня Хинке, часть памятника архитектуры (XIII—XVIII вв.);
 дом 5 — Эстонский драматический театр, памятник архитектуры (1910 год);
 дом 6 — жилой дом с коммерческими помещениями, памятник культуры (1933 год);
 дом 10 — жилой дом с коммерческими помещениями, памятник культуры (1912 год). С 1953 года в нём располагается Министерство культуры Эстонии;
 дом 12 — посольство Греции;
 дом 45 — кинотеатр «Космос», памятник архитектуры (1962 год);
 дом 59 — здание построено в 2022 году, в нём разместилась Таллинская школа музыки и балета, объединившая в себе три школы: Таллинскую Музыкальную среднюю школу, Таллинскую Балетную школу и Таллинскую музыкальную школу имени Георга Отса;
 дом 67 — Таллинский дворец бракосочетаний, памятник архитектуры (1910 год);
 дом 67А — Дом печати;
 дом 69 — здание Фанерно-мебельной фабрики А. М. Лютера, памятник архитектуры (1919 год);
 дом 326 — офисно-жилой дом и кинотеатр «Kahrode», памятник архитектуры (1933 год).

Примечания

Ссылки 
 Видео: Пярнуское шоссе Tallinn. Youtube

Улицы Таллина